313 steht für:
 313 n. Chr.
 313 (Lied), Lied von Eminem
 Airbus A310-300 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 Qaher 313, iranisches Kampfflugzeug-Projekt
 Wartburg 313, deutscher PKW

Siehe auch: